Țiriac ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Țiriac (* 1939), rumänischer Sportler, Sportfunktionär und Unternehmer

Țiriac steht für:

 Țiriac Air, rumänische Fluggesellschaft